AM bruges i flere sammenhænge:

 AM (tidsangivelse) – ante meridiem; om tidsintervallet 0:00-12:00, især i de engelsktalende lande.
 AM-radio – amplitudemodulation; om kodningen af lydsignaler ved radiotransmission.
 Amplitudemodulation – et radioteknisk begreb
 Am – forkortelsen for grundstoffet americium.
 am – forkortelsen for enheden attometer (10-18 meter).